Генрієта Надьова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Олена Бовіна з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині 

 Генрієта Надьова (фінал)
 Тетяна Пучек (1-ше коло)
 Анна Курнікова (1-ше коло)
 Аліна Жидкова (1-ше коло)
 Вірхінія Руано Паскуаль (чвертьфінал)
 Саманта Рівз (2-ге коло)
 Єлена Костанич (1-ше коло)
 Стефані Форец (2-ге коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

JandS Cup
2002